Должанская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Должанская волость (Острожский уезд) — в составе Волынской губернии, Острожский уезд
 Должанская волость (Игуменский уезд) — в составе Минской губернии, Игуменский уезд
 Должанская волость (Чериковский уезд) — в составе Могилёвской губернии, Чериковский уезд
 Должанская волость (Ливенский уезд) — в составе Орловской губернии, Ливенский уезд
 Должанская волость (Крапивенский уезд) — в составе Тульской губернии, Крапивенский уезд
 Должанская волость (Изюмский уезд) — в составе Харьковской губернии, Изюмский уезд
 Должанская волость (Харьковский уезд) — в составе Харьковской губернии, Харьковский уезд